Deleaster är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1839. Deleaster ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Deleaster